Baptist Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baptist Pond (Alaska), Matanuska-Susitna
 Baptist Pond (Massachusetts), im Middlesex County
 Baptist Pond (New Hampshire), im Sullivan County